Подберёзово — деревня в Мценском районе Орловской области России. Административный центр Подберёзовского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на правом берегу реки Зуши, на расстоянии примерно 2 километров (по прямой) к востоку от города Мценска, административного центра района. Абсолютная высота — 151 метр над уровнем моря.

Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,7 %, женщины — соответственно 52,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % из 977 чел.

Инфраструктура 
Действуют начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Весенняя).

Примечания 

Населённые пункты Мценского района